Albulina pheretimus är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1892. Albulina pheretimus ingår i släktet Albulina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
pheretimus